Gewinner und nominierte Autoren für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Die Auszeichnung wird seit 2005 im Rahmen der Leipziger Buchmesse vergeben. Der Preis ist mit 15.000 Euro für den prämierten Autor oder die prämierte Autorin dotiert, wobei zusätzlich je 1000 Euro Preisgeld auf die Nominierten entfallen (Stand: 2019).

Preisträger 
Am häufigsten ausgezeichnet wurden Romane von Autoren mit deutscher Staatsangehörigkeit (15 Siege, darunter Schriftsteller mit doppelter Staatsangehörigkeit wie Terézia Mora, Saša Stanišić oder Natascha Wodin), gefolgt von Israel (ein Sieg für Tomer Gardi), Österreich (ein Sieg für Clemens J. Setz) und Ungarn (ein Sieg für Terézia Mora). Bisher konnte kein Schriftsteller den Preis mehr als einmal gewinnen. Auf je zwei Nominierungen kommen Sherko Fatah (2008 und 2012), Wilhelm Genazino (2007 und 2009), Wolfgang Herrndorf (2011 und 2012), Georg Klein (2010 und 2018), Clemens Meyer (2006 und 2008) und Anne Weber (2010 und 2017), aber nur Herrndorf, Klein und Meyer konnten den Preis einmal gewinnen.

2015 wurde mit Jan Wagners Regentonnenvariationen erstmals ein Gedichtband ausgezeichnet, während Werner Bräunig 2007 für Rummelplatz postum nominiert wurde.

Die Verlage mit den meisten Preisträgern sind Rowohlt und Suhrkamp (je vier Siege), gefolgt von Hanser und Luchterhand (je zwei Erfolge).

Siehe auch 
 Liste der Preisträger und Nominierten des Deutschen Buchpreises

Weblinks 
 Offizielles Archiv der Nominierten und Preisträger

Literaturpreis (Deutschland)
Liste (Literaturpreise)
!